Модест ( — скромный) — мужское имя.

Носители 
 Мученик Модест — воспитатель святого Вита, пострадавший вместе с его кормилицей, святой Крискентией.
 Модест Иерусалимский — патриарх Иерусалимский с 614 по 634 год.
 Модест из Каринтии — ирландский монах, «апостол» (просветитель) Каринтии.
 Модест (Никитин) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Смоленский и Вяземский.
 Модест (Потапов) — архимандрит Русской православной церкви.
 Модест (Стрельбицкий) — духовный писатель, магистр Киевской духовной академии, архиепископ Волынский и Житомирский.

 Домиций Модест — политик и консул Римской империи.
 Модест Мусоргский - русский композитор.

Фамилия 
 Модест, Антони (род. 1988) — французский футболист, нападающий немецкого клуба «Кёльн».

Литература 
 Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Словарь имён. — Нижний Новгород: «Три богатыря» и «Братья славяне», 1997. Третье издание — 656 с. ISBN 5-89458-012-9.

Мужские имена